Die letzte Jagd ist der deutschsprachige Titel folgender Filme:
Die letzte Jagd (1956) (The Last Hunt), Western von Richard Brooks
Die letzte Jagd (1979) (Poslednyaya okhota) (The Last Hunt) von Igor Sheshukov aus dem Jahr 1979 
Die letzte Jagd (1985) (The Shooting Party) von Alan Bridges aus dem Jahr 1985
Ultimate Chase – Die letzte Jagd (Adrenalin: Fear the Rush) von Albert Pyun aus dem Jahr 1996